Introducing – album di Wayne Shorter del 1959
Introducing – album dei Talk Talk del 2003